

Tijdperken 
 Eon (geologie), een geologisch tijdperk dat honderden miljoenen tot miljarden jaren kan omvatten
 Tijdsduur van 109 (1 miljard) jaar, in de kosmologie
 Eon (boeddhisme), een kosmologische cyclus in het boeddhisme
 Eon (god), personificatie van de tijd als god uit verschillende tradities in de klassieke oudheid.

Overige 
 Chevalier d'Éon, een achttiende-eeuwse Franse diplomaat en travestiet
 Eon van Arles, een vijfde-eeuws Frans aartsbisschop
 Eon (boek), een science-fictionboek van Greg Bear uit 1985
 E.ON, een Duits energiebedrijf
 EON Productions, een Brits filmproductiebedrijf, vooral bekend van de James Bondfilms
 Eon (muzikant), een Brits ravemuzikant